Leisure Suit Larry 4: The Missing Floppies è un'avventura grafica sviluppata dalla Sierra On-Line e facente parte della serie di Leisure Suit Larry, il videogioco non è mai stato completato e quindi non è mai stato distribuito.

La motivazione della cancellazione del videogioco per molto tempo non fu resa nota in modo ufficiale sebbene i programmatori abbiano fatto spesso riferimento al titolo. Alcune leggende si sono diffuse sulla vicenda, queste leggende asseriscono che il videogioco fosse completo ma che i floppy disk fossero andati persi. Alcune varianti affermano che i cani di Al Lowe li abbiano distrutti. Ovviamente queste leggende sono fasulle e sono state probabilmente diffuse dai programmatori per divertimento. Al Lowe comunque ha confermato che il titolo doveva essere un gioco on-line parte del progetto The Sierra Network.

È da notare che sia le Laffer Utilities che il remake in VGA di Leisure Suit Larry 1 sono stati spesso definiti in modo non ufficiale come Larry 4 dato che furono distribuiti dopo i primi tre giochi. Comunque nemmeno i remake in VGA di  Space Quest I, Police Quest I, e  Quest for Glory I furono rinominati dato che non erano dei videogiochi realmente nuovi ma solo delle versioni migliorate.

Le reali ragioni dell'abbandono del videogioco sono due e sono state spiegate da Al Lowe:
Sierra voleva creare un videogioco on-line basato sull'universo immaginario di Larry. Il videogioco sarebbe stato un precursore dei moderni MMORPG e Larry 4 fu sviluppato seguendo questa idea. Il progetto venne abbandonato dato che le limitazioni tecniche dell'epoca erano eccessive per poter realizzare il videogioco che gli sviluppatori avevano immaginato.
La fine di Larry 3 era definitiva (Larry e Patti andavano a lavorare per la Sierra e sviluppavano videogiochi basati sulla loro storia vivendo felici e contenti in una casetta sulla montagna di Coarsegold). Il terzo episodio completava una trilogia in modo coerente e Al Lowe inizialmente non aveva previsto lo sviluppo di seguiti e quindi innestare un quarto videogioco nella trama era difficile.

Leisure Suit Larry 5 
Al Lowe infine decise di saltare il quarto capitolo, realizzando il quinto e utilizzando la mancanza del quarto per introdurre dei vuoti nella trama. In Larry 5 la sparizione dei floppy disk diventano un elemento della trama e permettono di spiegare l'evoluzione della stessa.

La trama si svolge seguendo questi punti:
Larry e Patti preparano le nozze
Patti abbandona Larry davanti a una chiesa per la sua carriera. Quando ritorna Larry se ne è andato.
Il ladro Julius Biggs ruba il videogioco sviluppato da Larry e Patti, per via del furto Larry soffre di amnesia.

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi annullati